Любому́дров — русская семинарская фамилия, которой награждались прилежные ученики.

Известные носители 
 Любомудров, Владимир Павлович (1939—2020) — кинорежиссёр и сценарист.
 Любомудров, Иван Васильевич (?—1867) — рязанский педагог, писатель и краевед.
 Любомудров, Иван Васильевич (1876—1924?) — автор-составитель каталога «Старинные ценные русские монеты» (, 1901)
 Любомудров, Константин Павлович (1879—1937) — священник Русской православной церкви, священномученик.
 Любомудров, Марк Николаевич (род. 1932) — публицист и театровед.
 
 Любомудров, Сергей Иванович (1878—1938) — священник Русской православной церкви, священномученик.